Закон Фарадея
 Закон электромагнитной индукции Фарадея
 Законы Фарадея — количественные законы электролиза.